APX:

 Класс APX
 Atelier de Construction de Puteaux